Osmani ist ein Familienname.

Namensträger 
 A. F. Golam Osmani (1933–2009), indischer Politiker
 Bujar Osmani (* 1979), nordmazedonischer Politiker (BDI)
 Burim Osmani (* 1964), kosovo-albanischer Investmentunternehmer
 Connie Osmani (1922), niederländische Artistin, siehe Osmani’s
 Elvis Osmani (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Gul Makai Osmani († 2010), afghanische Politikerin
 Ismet Osmani (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Julia Osmani (1920), niederländische Artistin, siehe Osmani’s
 Muhammad Ataul Gani Osmani (1918–1984), bangladeschischer Militär und Politiker
 Mullah Akhtar Mohammad Osmani (gest. 2006), afghanischer Kommandeur
 Remzie Osmani, kosovo-albanische Volksmusikerin
 Rufi Osmani (* 1960), mazedonischer Ökonom und Politiker
 Tefik Osmani (* 1985), albanischer Fußballspieler
 Toni Arjeton Osmani (* 1985), deutscher Schauspieler
 Vjosa Osmani (* 1982), kosovarische Juristin, Hochschullehrerin und Politikerin

Siehe auch 
 Osmani’s, Akrobatikduo aus den Niederlanden

Familienname